Южный морской лев () — южноамериканский вид ушастых тюленей (Otariidae).

Внешний вид 
Самцы могут достигать величины до 2,5 м и весить до 300 кг. На верхней стороне тела они тёмно-коричневые, на нижней окрашены в желтовато-коричневый цвет. Грива несколько светлее шкуры. Самки достигают лишь 2 м и весят до 140 кг. Их окраска светло-коричневая и на шкуре часто встречаются крупные пятна неправильной формы, разбросанные по всему телу.

Распространение 
Ареал южных морских львов простирается вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки от Перу до Огненной Земли, а также вдоль атлантического побережья до юга Бразилии. Колонии южных морских львов существуют также на Фолклендских островах. Отдельные странствующие особи иногда встречаются и вдали от основных колоний, к примеру на Галапагосских островах или на более северных участках бразильского побережья. Однако, как правило, южные морские львы предпочитают находиться вблизи своих колоний.

Размножение 
Воспроизводственное поведение напоминает других ушастых тюленей. Зрелые самцы встречают самок на побережье и борются между собой за участки берега. В этих поединках соперники пытаются укусить друг друга, нередко дело доходит до крови и глубоких ран. Более слабые самцы в ходе боёв вытесняются на край колонии, в то время как наиболее сильные добывают право на самые престижные места в центре лежбища. При выходе на берег самки входят в гарем того самца, которому принадлежит соответствующий участок. Гарем может состоять из 18 самок, но чем ближе участок самца к краю колонии, тем меньше его гарем. В среднем у каждого самца при спаривании имеется по три самки. Самцы постоянно следят за тем, чтобы самки не покинули их участки. При этом они нередко проникают на соседние участки и вступают в конфликт с их хозяевами. Молодые самцы иногда сбиваются в холостяцкие группы численностью до десяти животных, регулярно пытаясь проникнуть в колонию, похитить самку и с ней спариться. Находясь на суше от двух до трёх месяцев, самец почти не ест и не спит.

После беременности, срок которой составляет около 350 дней, самка рождает на свет по одному детёнышу. Роды происходят сразу после выхода на берег и накануне нового спаривания.

Систематика 
У южного морского льва в настоящее время существуют два научных названия — Otaria byronia (Blainville, 1820) и Otaria flavescens (Shaw, 1800). По правилам Международного кодекса зоологической номенклатуры (МКЗН) действительным является более старое имя, flavescens. Однако Джордж Шоу описал в 1800 году детёныша, названного им Phoca flavescens, описание которого не очень подходит к южным морским львам. Поэтому некоторые зоологи отвергают его и считают Otaria byronia первым правильным описанием вида и действительным названием. У обоих названий есть свои сторонники, называющие другое название «устаревшим». Решение МКЗН, способное разрешить спор, пока отсутствует.

См. также 
 Южноамериканский морской котик

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999 ISBN 0-8018-5789-9

Ушастые тюлени
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1800 году
Монотипические роды млекопитающих